Дмитрий Белокопытов
 Белокопытов, Дмитрий Иванович (1917—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Белокопытов, Дмитрий Михайлович (род. 1954) — директор издательского дома «Липецкая газета».